Inescapable est le titre de plusieurs films :

 Inescapable est un film américain réalisé par Helen Lesnick, sorti en 2003. 
 Inescapable est un film canadien réalisé par Ruba Nadda, sorti en 2012.